Arán hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Valle de Arán, en el Pirineo español;

Botánica
 Nombre común de la planta Prunus domestica y de su fruto, la endrina.

Además

 Harán, personaje del Antiguo Testamento;